Termenul „arc” se poate referi la:

 Arc (armă) - O armă primitivă și medievală de aruncat săgeți sau armă sportivă de tras la țintă.  
 Arc (matematică) - Un segment de linie curbă, delimitată de o coardă (în geometrie).
 Arc de triumf - Un monument comemorativ. 
 Arc (arhitectură) - Un element de construcție în formă arcuită (curbată), boltită, portal arcuit cu una sau mai multe arcade, care leagă între ele două ziduri, două coloane sau portal monumental.
 Arc  voltaic (Arc electric) - O descărcare electrică luminoasă și eliberatoare de energie termică, ce ia naștere între doi electrozi integrați (legați) într-un circuit electric care asigură un curent de mare intensitate.
 Arc (organ de mașină) - Un organ de mașină destinat legăturii elastice între două piese sau exercitării unei tensionări elastice, arc ce are proprietatea de a reveni la forma inițială după ce a fost supus unei solicitări (resort). Un exemplu este arcul fixat între corpul (șasiul) unui vehicul și osiile roților acestuia, servind la preluarea șocurilor.
 Arc reflex - Ansamblul de elemente nervoase care asigură realizarea reflexelor.
 Arc International - O companie producătoare de bunuri casnice și de sticlă din Franța